Флаг Се́верного муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг был утверждён 20 декабря 2006 года постановлением 14-й сессии Совета депутатов Северного района Новосибирской области Первого созыва от 20.12.2006 №6. и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3684. 30 мая 2007 года флаг был незначительно изменён - был усложнён рисунок снежинок и добавлена белая полоса, размежёвывающая зелёную и синюю полосы.

Флаг разработан Сибирской геральдической коллегией. Автор идеи флага — В. П. Антоненко и А. В. Петров.

Описание 
Флаг 2006-2007 гг: «Флаг Северного района представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное двумя диагональными зелеными полосами, выходящими из середины верхнего края полотнища и упирающимися расширяющимися концами в нижние углы, на две части: верхнюю - белую, несущую изображение двух синих снежинок и нижнюю – синюю, несущую изображение черной капли, имеющей широкую белую кайму.

Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага 
Символика флага основана на аналогичной символике герба Северного района.

Белый цвет - символ веры, чистоты, искренности, благородства, преданности избранному делу, вместе со снежинками олицетворяет суровые природные условия, сибирскую, долгую зиму и аллегорически указывает на название района. Зеленый цвет – символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, таежных лесов (район на первом месте в области по размерам лесной площади), а также сельского хозяйства, осуществляющегося в суровых природных условиях. Синий (голубой) цвет – символ благополучия, мира, верности, движения вперед, большого количества рек и болот. Северный район – самый заболоченный район в области. Черный цвет - символ образованности, скромности, осторожности, постоянства и стойкости в испытаниях.
Черная капля, окаймленная белым цветом, символизируют основные богатства недр района – нефтяные и сопровождающие их газовые месторождения.

Ссылки 
 Флаг Северного района в базе данных Геральдика.ру

Примечания